Aris steht für:

 Áris, griechischer Gott, siehe Ares
 Aris (Griechenland), Stadt in Messenien
 Aris (Fluss), Fluss in Messenien
 eine Insel von Papua-Neuguinea, siehe Boisa
 Aris (Namibia), Farm und Ansiedlung in Namibia
 Aris Quarries, Steinbruch in Namibia
 Aris (Rebsorte), weiße Rebsorte
 AS Aris, griechischer Sportverein aus Thessaloniki

Aris ist der Familienname folgender Personen:
 Bülent Aris (* 1958), deutscher Musikproduzent und Songwriter türkischer Abstammung
 Heinz-Joachim Aris (1934–2017), deutscher Industriemanager
 Helmut Aris (1908–1987), Präsident des Verbandes der Jüdischen Gemeinden der DDR, SED-Politiker
 Jonathan Aris (* 1971), britischer Schauspieler
 Marc-Aeilko Aris (* 1959), deutscher Mediävist
 Michael Aris (1946–1999), britischer Historiker und Tibetologe
 Reinhold Aris (1904–nach 1963), deutscher Rechtswissenschaftler
 Rutherford Aris (1929–2005), britisch-amerikanischer Chemieingenieur

ARIS steht als Abkürzung für:
 Architektur integrierter Informationssysteme, ein Software-Konzept, siehe ARIS

Siehe auch:
 Aries
 Ariz

Abkürzung